Profilanalyse steht für:
 Profilanalyse (Zweitspracherwerb), Diagnoseverfahren zur Ermittlung syntaktischer Fortschritte bei Kindern im Zweitspracherwerb
 STR-Profilanalyse, Methode der DNA-Analyse in der Kriminalistik, der Rechtsmedizin und bei Vaterschaftsnachweisen, siehe STR-Analyse

Siehe auch:
 Profiling, die nutzbare Erstellung des Gesamtbildes einer Persönlichkeit
 Profiltiefenmessung, Messvorgang zur Bestimmung der Profiltiefe von Fahrzeugreifen